6-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 142 километра состоялась 12 сентября 1937 года. Победу одержал французский велогонщик Пьер Коган.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1937 на FirstCycling
 
 
  

1937 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1937 году
Сентябрь 1937 года